

Le terme Radium peut se référer à :
 Radium, un élément chimique de symbole Ra et de numéro atomique 88
 Radium (programme), un lecteur webradio pour MAC OS X.

Toponymie 
 Rue du Radium, rue situé à Bruxelles, en Belgique
 Chemin du Radium, à Gif-sur-Yvette, en France
 Radium (Kansas), aux États-Unis
 Radium (Minnesota), aux États-Unis.

Musique 
 Radium (album), du groupe finlandais de metal industriel, Ruoska
 Radium (DJ) (de son vrai nom Daniel Técoult) est un producteur/DJ de Frenchcore.

Autre 
 Radium Round est un album de musique du groupe Waltari, sorti en 1999.